Osoby o tym nazwisku:
 Bart McGhee – amerykański piłkarz
 James McGhee – szkocki piłkarz
 Jordan McGhee – szkocki piłkarz
 Mark McGhee – szkocki piłkarz i trener